Mendip kan syfta på:

 Mendip District – ett distrikt i Somerset, England
 Mendip Hills – är kullar i Somerset, England
 Chewton Mendip